Ли́за Кэй Уа́йетт () — американская , комедиантка, стенд-ап-комедиантка, , , , преподаватель актёрского мастерства и .

Биография 
Лиза Кэй Уайетт с отличием окончила  в Нортфилде (штат Миннесота, США), получив степень в области театра (со знаком отличия факультета) и математики.

Согласно биографии на её официальном сайте, Лиза появилась более чем в 150-ти фильмах, телесериалах (среди наиболее известных работ «Клиент всегда мёртв» (2001), «Офис» (2009), «Бесстыдники» и др.) и театральных постановках. Уайетт также снимается в рекламе, занимается озвучиванием и выступает в жанре стенд-ап в нескольких клубах Лос-Анджелеса. Помимо этого, она разрабатывает ювелирные украшения для своей собственной компании, «Лиза Кэй Уайетт: Ювелирные изделия на все сезоны» ().

С 4 ноября 1989 года Лиза замужем за актёром Джимом Бланшеттом. Супруги проживают в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Вместе они преподают актёрское мастерство и обучают технике «Механика правдоподобия» () в «Актёрском Гараже» () в районе Лос-Анджелеса Ван-Найс.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Комики США
Стендап-комики США
Женщины-комедианты
Комики XX века
Комики XXI века
Педагоги США
Театральные педагоги США
Киноактрисы США
Выпускники Колледжа Святого Олафа